

Соревнованіє — селище, Глазуновський район, Орловська область
 Сорєвнованіє — селище, Промишленнівський округ, Кемеровська область